Battaglia di Balikpapan (1942) – combattuta il 24 gennaio 1942 tra unità navali statunitensi e giapponesi durante la campagna delle Indie orientali olandesi della seconda guerra mondiale.
Battaglia di Balikpapan (1945) – combattuta tra il 1º e il 21 luglio 1945 tra truppe giapponesi e degli Alleati durante la campagna del Borneo della seconda guerra mondiale.